Stanisław Kułach (ur. 1972) – polski skoczek narciarski, członek klubu Wisła-Gwardia Zakopane (później pod nazwą TS Wisła Zakopane), brązowy medalista drużynowych mistrzostw Polski w 1990. Absolwent SMS Zakopane.

Przebieg kariery 
W sezonie 1988/1989 zadebiutował w Pucharze Europy podczas konkursu w Szczyrku. Po skokach na 71,5 m i 74 m zajął 27. miejsce, najlepsze w historii jego występów w tym cyklu.

1989/1990 
Kolejnej zimy, 17 stycznia 1990 w Zakopanem wystąpił w jedynym konkursie Pucharu Świata w karierze, plasując się na 68. miejscu. Oddał wówczas skok na 81 m. 6 marca tamtego roku zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski 1990. Pod koniec marca wystąpił natomiast jako jeden z dwóch polskich skoczków (obok Wacława Przybyły) na odbywających się w Czechosłowacji Mistrzostwach Świata Juniorów 1990, plasując się na 50. miejscu.

Późniejsze sezony 
W sezonie 1990/1991 wziął udział w dwóch konkursach Pucharu Europy, zajmując jednak dalekie miejsca. Na Mistrzostwach Polski 1991 był szósty indywidualnie na dużej skoczni i czwarty w drużynie, startując jednak w rezerwowym zespole swojego klubu.

W Pucharze Europy 1991/1992 także wziął udział w dwóch konkursach, nie zdobywając punktów. Na Mistrzostwach Polski 1992 znów był czwarty w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar Europy

Miejsca w poszczególnych konkursach

Mistrzostwa Polski 
Dane dotyczące konkursów indywidualnych są niepełne

Uwagi

Przypisy 

Urodzeni w 1972
Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane